Pegasus-Klasse ist der Name zweier Schiffsklassen:

* Pegasus-Klasse (1973), eine Reihe von Schnellbooten der US Navy
 Pegasus-Klasse (2016), eine Baureihe von Containerschiffen der Reederei MSC